Kabinett István Tisza steht für:

 Kabinett István Tisza I, Regierung des Königreichs Ungarn von 1903 bis 1905
 Kabinett István Tisza II